Sucha Góra, Suchá Hora – miejscowość na granicy polsko-słowackiej
 Suchá hora (879 m) – szczyt w Magurze Spiskiej na Słowacji
 Suchá hora (986 m) – szczyt w Górach Strażowskich na Słowacji
 Suchá hora (1020 m) – szczyt w Wysokim Jesioniku w Czechach